El término mancera puede referirse a:
La mancera, una parte del arado.
El pueblo de Mancera de Arriba (provincia de Ávila, España).
El pueblo de Mancera de Abajo (provincia de Salamanca, España).
La Isla Mancera (provincia de Valdivia, Chile).
Miguel Mancera Aguayo, economista mexicano.
Nicolás "Pipo" Mancera, presentador de televisión y periodista argentino.
Miguel Ángel Mancera, político mexicano.